Il Campionato del mondo rally 1982 è stata la 10ª edizione del campionato del mondo rally. La stagione si è svolta dal 16 gennaio al 25 novembre, prevedendo 13 prove in altrettanti Paesi.

La stagione 
Il finlandese Ari Vatanen era il campione in carica, così come la Talbot lo era per i costruttori.
Per la prima volta un pilota divenne campione del mondo per la seconda volta, fu infatti il tedesco Walter Röhrl ad aggiudicarsi il titolo al volante di una Opel Ascona 400, vettura schierata dalla casa tedesca che partecipò al mondiale in veste ufficiale con la denominazione Rothmans Opel Rally Team. Il titolo costruttori è stato invece appannaggio della Audi che ha potuto contare sui risultati di Michèle Mouton, seconda classificata nel mondiale piloti, di Hannu Mikkola e Stig Blomqvist, rispettivamente terzi e quarti nella stessa classifica, tutti al volante dalle ormai collaudate Audi quattro a trazione integrale, al loro secondo anno nel massimo campionato.

Calendario
Inizialmente il campionato avrebbe dovuto articolarsi su 13 prove ma il Rally d'Argentina venne cancellato in seguito alla Guerra delle Falkland. Venne inoltre reintrodotto il Rally di Nuova Zelanda, non disputatosi nella stagione precedente.

Team e piloti

Risultati e classifiche

Risultati e statistiche

Classifiche

Costruttori

Piloti

Sistema di punteggio 
Piloti

Costruttori

Dislocazione eventi

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 FIA World Rally Championship 1982 dal sito Rallybase.nl